Outeiro ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Outeiro (Bragança), Gemeinde im Concelho de Bragança
 Outeiro (Cabeceiras de Basto), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho Cabeceiras de Basto
 Outeiro (Montalegre)
 Outeiro (Viana do Castelo)
 Outeiro da Cabeça
 Outeiro da Cortiçada
 Outeiro de Gatos
 Outeiro Maior
 Outeiro Seco